Kaufman steht für:
 Kaufman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kaufman-Ionenquelle, großflächige Ionenquelle
 Kaufman-Plan, Traktat von Theodore Newman Kaufman
 Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC)

Kaufman ist der Name folgender 

Orte:
 Kaufman County, County in Texas, Vereinigte Staaten
 Kaufman (Illinois), Ort in Illinois, Vereinigte Staaten
 Kaufman (Texas), Ort in Texas, Vereinigte Staaten

geografischer Objekte:

Siehe auch:
 Kaufmann (Begriffsklärung)
 Kauffman